Trax peut désigner :

 Trax est le nom d'artiste de Christine Traxeler, dessinatrice de presse, caricaturiste militante
 Trax est un magazine français mensuel consacré à la musique électronique et aux cultures qui l'entourent
 Trax est un jeu vidéo
 Trax Records est un label  américain
 Trax est un groupe danois
 Trax est une société singapourienne d'intelligence artificielle
 TRAX, groupe de rock sud-coréen formé en 2004.
 TRAX, acronyme de « Trottoir roulant accéléré », un projet de tapis roulant à grande vitesse à Paris.
 Chevrolet Trax, concept car de Chevrolet
 TRAX est un transport public de Salt Lake City
 un trax est un chargeur sur chenilles, dans le jargon des travaux publics